Raszów ist der Name folgender Orte in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien:
 Raszów (Kamienna Góra)
 Raszów (Trzebnica)